Die Rallye Dakar 2007 (Lisboa-Dakar) war die 29. Ausgabe der Rallye Dakar. Sie startete am 6. Januar 2007 in Lissabon und endete am 21. Januar in Dakar.

Route 
Das Rennen begann in Portugals Hauptstadt Lissabon und führt durch Spanien, Marokko, die Westsahara, Mali und Mauretanien nach Dakar, der Hauptstadt Senegals. Es wurde eine Strecke von 7915 km zurückgelegt, davon wurden 4309 km gewertet. Am 13. Januar fand in Atar ein Ruhetag statt.

Etappen 

Beachte: Der gewertete Abschnitt von Etappe 7 wurde aufgrund schlechter Wetterbedingungen auf 407.6 km verkürzt.

Teilnehmer 
Es waren 250 Motorräder, 187 Automobile und 88 Lastkraftwagen für die Rallye angemeldet. Mit insgesamt 525 Teams wurde der bisherige Teilnehmerrekord gebrochen.

Zwischenfälle 
Die Rallye Dakar 2007 wurde durch zwei Todesfälle erschüttert. Auf der vierten Etappe von Errachidia nach Ouarzazate verunglückte der Südafrikaner Elmer Symons auf seiner KTM tödlich. Auf der 14. Etappe starb der Franzose Éric Aubijoux infolge eines Herzinfarktes.

Ergebnisse

Motorräder

Etappe 1

Etappe 2

Etappe 3

Etappe 4

Etappe 5

Etappe 6

Etappe 7

Etappe 8

Etappe 9

Etappe 10

Etappe 12

Etappe 13

Etappe 14

Etappe 15

Endstand 
132 Motorradfahrer erreichten das Ziel. Das entspricht 52,8 % der gestarteten Fahrer.

Automobile

Etappe 1

Etappe 2

Etappe 3

Etappe 4

Etappe 5

Etappe 6

Etappe 7

Etappe 8

Etappe 9

Etappe 10

Etappe 12

Etappe 13

Etappe 14

Etappe 15

Endstand 

109 Autofahrer erreichten das Ziel. Das entspricht 58,3 % der gestarteten Fahrer.

Trucks

Etappe 1

Etappe 3

Etappe 4

Etappe 5

Etappe 6

Etappe 7

Etappe 8

Etappe 9

Etappe 10

Etappe 12

Etappe 13

Etappe 14

Etappe 15

Endstand 
60 Lastwagenfahrer erreichten das Ziel. Das entspricht 68,2 % der gestarteten Fahrer.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Website der Rallye Dakar 2007

Motorsportveranstaltung 2007
Motorsportwettbewerb in Spanien
Motorsportwettbewerb in Portugal
Motorsportwettbewerb in Marokko
Motorsportwettbewerb in Mauretanien
Motorsportwettbewerb im Senegal
Sport (Dakar)
Motorsportwettbewerb in Mali
Sportveranstaltung in Westsahara
Sport (Lissabon)